Населені пункти в Чехії:

 Фримбурк (Клатови)
 Фримбурк (Чеський Крумлов)